Kopstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Arnold Kopstadt (1719–1786), deutscher Politiker, Bürgermeister von Essen

Siehe auch:
 Kopstadtplatz im Essener Stadtkern